Koppány: keresztnév
 Koppány magyar nemzetségfő
 Koppány egri püspök

Földrajzi nevek
 Koppány, folyó Somogy és Tolna megyében
 Kis-Koppány, patak Somogy megyében
 Kis-Koppány és Nagy-Koppány, két hegy a Börzsönyben, köztük helyezkedik el a Koppány-nyereg (Pest megye)

Települések
 Bakonykoppány, község Veszprém megyében
 Koppánymegyer, Bábonymegyer község része (Somogy megye)
 Koppánymonostor, Komárom város része (Komárom-Esztergom megye)
 Koppányszántó, község Tolna megyében
 Törökkoppány (régi nevén Koppány), község Somogy megyében
 Zalakoppány, Zalaszentgrót város része (Zala megye)